Spătaru se poate referi la:

 Titluri
 Spătar (dregător), rang boieresc în Moldova și Țara Românească

 Denumiri geografice
 Spătaru, Buzău
 Spătaru, Olt
 Biserica de lemn din Spătaru

 Persoane
 Alexandru Spătaru (1920-2012), specialist român în telecomunicații
 Arina Spătaru (n. 1978), antreprenoare din Republica Moldova, fostă deputată 
 Dan Spătaru (1939-2004), cântăreț român de muzică ușoară
 Dan Spătaru (fotbalist) (n. 1994), fotbalist din Republica Moldova
 Elena-Simona Spătaru (n. 1978), senator român
 Florin Spătaru (n. 1969), politician român
 Liviu Spătaru (n. 1959), deputat român
 Ilona Spătaru (n. 1972) jurnalistă, autoare și moderatoare de emisiuni din Republica Moldova
 Mircea Corneliu Spătaru (1937-2011), sculptor, pictor, caricaturist și ceramist român
 Neculai Milescu "Spătarul" (1636-1709), autor de literatură de călătorie și istorie, cărturar, traducător, călător, geograf și diplomat moldovean
 Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui

Vezi și
Spătar

Toponime românești
Nume de familie românești